De Loge Antwerpen is een tak van de Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in Antwerpen en verkreeg haar officiële  charter van de Internationale Theosofische Vereniging op 28 november 1899. Het charter draagt de handtekening van onder andere George Mead.

Stichtende leden zijn Armand Maclot, A. Schenck, J.A. Strijmans, Louis Istas, C. Lambert, J. Craeye, G. de Laet en P. Lachappelle.

De doelstellingen van de Loge Antwerpen leggen de nadruk op broederlijkheid en verdraagzaamheid, het onderzoek naar de mogelijkheden van de menselijke geest, met respect voor verschillen in persoonlijke visies of religie. Hulpmiddelen en steunpunten daartoe zijn verschillende theosofische geschriften, maar men poogt de onderzoekende geest voor alles open te houden, met een onderscheidend vermogen.

Antwerp